Бары́ш (тюрк. — мир, соглашение) — многозначный термин.

 Барыш — (разг.) материальная выгода, прибыль, получаемая при торговых сделках.
 Барыш, Дениз (род. 1977) — турецкий футболист, игравший на позиции опорного полузащитника или центрального защитника.

Населённые пункты 
 Барыш — город в Ульяновской области России.
 Барыш — село, Барышский сельский совет, Бучачский район, Тернопольская область, Украина.

Реки 
 Барыш — река в Ульяновской области России, правый приток Суры.
 Барыш — река в Тернопольской области Украины, левый приток Днестра.

См. также 
 Барышев
 Барышевка (значения)
 Барышево